Eckville (Alberta)
 Eckville (Pennsylvanie)